Hiltensweiler ist der Name folgender Orte:
Hiltensweiler (Tettnang), ein Ortsteil der baden-württembergischen Stadt Tettnang, Bodenseekreis
Hiltensweiler (Wangen), ein Ortsteil der baden-württembergischen Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg